Ходна (гірський масив) - гірський масив Тель-Атласу.
 Шотт-ель-Ходна (араб. شط الحضنة‎) — солоне озеро в Алжирі.